Zarzecze (gemeente)
 Zarzecze (powiat Przeworski)
 Zarzecze (Koprzywnica)
 Zarzecze (Katowice)
 Zarzecze (powiat Olkuski)